Уголовный кодекс Франции — один из действовавших во Франции нормативных актов в области уголовного права:

 
 
 Уголовный кодекс Франции 1810 года (уголовный кодекс Наполеона)
 Уголовный кодекс Франции 1992 года